Усть-Ю́дома () — село в Усть-Майском улусе Якутии России. Входит в состав городское поселение посёлок Усть-Мая. Население  чел. (), большинство эвенки .

География 
Село расположено на востоке республики, на реке Мая,  на территории подчинённой администрации п. Усть-Мая, в 183 км к югу от улусного центра п. Усть-Мая.

История 
Согласно Закону Республики Саха (Якутия) от 30 ноября 2004 года N 173-З N 353-III село вошло в образованное муниципальное образование «городское поселение посёлок Усть-Мая».

Население 	

По данным местной администрации на 01.01.2001, здесь проживало 35 человек.
 Гендерный состав
По данным Всероссийской переписи населения 2010 года в гендерной структуре населения из 29 человек мужчин — 17, женщин — 12 (58,6 и 41,4 % соответственно).

 Национальный состав
Согласно результатам переписи 2002 года, в национальной структуре населения эвенки составляли 70 % от общей численности населения в 49 чел..

Известные жители 
В селе родился Анатолий Никитович Филиппов, советский боксёр, чемпион и призёр чемпионатов СССР, участник чемпионата Европы 1987 года, призёр Игр доброй Воли 1990 года, участник Олимпийских игр 1992 годов в Барселоне, мастер спорта СССР международного класса. Почётный гражданин Усть-Майского района.

Инфраструктура 
Животноводство (мясо-молочное скотоводство, мясное табунное коневодство).

Транспорт 
Через село как связующее звено предлагается южный вариант прокладки Ленско-Камчатской железнодорожной магистрали, проекта дальневосточной железнодорожной магистрали.

Примечания

Ссылки 
 	
 

Населённые пункты Усть-Майского улуса